Carl Gustaf Engström kan syfta på:

* Carl Gustaf Engström (1838–1895), politiker och godsägare
 Carl Gustaf Engström (1841–1874), författare och skådespelare